Goblin может означать:
 Goblin — представитель волшебных существ в английском фольклоре.
 Goblin — творческий псевдоним Дмитрия Пучкова.
 Goblin — итальянская рок-группа.
 Goblin — дебютный альбом американского рэпера Tyler, The Creator участника сообщества Odd Future. Релиз состоялся на лейбле XL Recordings.
 Goblin — американский реактивный истребитель конца 1950-х годов.

См. также 
 Gobliiins — серия компьютерных игр.